Manfredi I Lancia (1140 circa – post 1214) – marchese di Busca e trovatore occitano
 Olderico Manfredi I (X secolo – 1000) – signore della marca di Torino
 Manfredi I (meglio noto come Manfredi di Sicilia, 1232-1266) – sovrano del regno di Sicilia